

Patronyme
 Martin Fréminet, (1567–1619), fut un peintre maniériste français.
 Henri Fréminet, (1843-1895),  fut un homme politique français.

Homonymie
Homonymie de patronyme